Diemar ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Hartmann von Diemar (1682–1754), deutscher kaiserlich-königlicher Generalfeldmarschall
 Frank Diemar (* 1963), deutscher Marketingfachmann und Heraldiker
 Johann Adam von Diemar (1674–1747), sächsischer General

Diemar steht für:
 Diemar (Adelsgeschlecht), altes fränkisches Adelsgeschlecht, das seit 1474 auch in Thüringen ansässig war

Siehe auch:
 Diemer